Csúsztatás: a hazugság eufemisztikus elnevezése
 Csúsztatás: repüléstechnikai manőver, amelynek során a repülőgép hossztengelye és repülési iránya a repülőgépvezető szándékának megfelelően eltér egymástól
 Csúsztatás: a geometriában az eltolás szinonimája, a csúsztatva tükrözés egyik komponense
 Csúsztatás: a zenében a glissando alternatív elnevezése